

Pessoas
Lori Goldston

Localidades
Goldston (Carolina do Norte)

Veja também
Goldstone

Desambiguações de sobrenomes